Phacussa elliottae är en snäckart som först beskrevs av Gardner 1968.  Phacussa elliottae ingår i släktet Phacussa och familjen Charopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
elliottae